Die Coupe Banque Nationale 2016 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2016 in Québec. Das derzeit einzige WTA-Turnier, das auf Teppichboden ausgespielt wird, fand vom 10. bis 18. September 2016 parallel zu den Japan Women’s Open Tennis statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Coupe Banque Nationale présentée Mazda 2016 fand am 10. und 11. September 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in der Stadt Québec